Serra da Arada — sistema montanhoso na região centro de Portugal
Arada (Ovar) — freguesia no concelho de Ovar, Portugal
Arada (Honduras) — município de Honduras

Ver também 
Arado — instrumento agrícola

Desambiguações de topônimos